Калея () — род растений семейства .

Естественным образом виды калеи произрастают в тропических и субтропических регионах нового света, в Центральной и Южной Америке.

По информации базы данных The Plant List, род включает 152 вида.

Экстракты из растений рода Калея проявляют противогрибковые, противовоспалительные, цитотоксические, инсектецидные, антиплазмодийные и антигипертензивные свойства. Жители Центральной и Южной Америки применяют некоторые виды в народной медицине.

Примечания 

Астровые (подсемейство)